Авиационная промышленность США по уровню развития передовых технологий, масштабам и объёму производства, номенклатуре выпускаемой продукции и числу занятых в производстве занимает одно из первых мест в мире. Высокоразвитая производственная база отрасли обеспечивает разработку, выпуск, модернизацию, ремонт и утилизацию всех типов современных самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов.

Общая характеристика 

Авиационная промышленность США создала и серийно производит некоторые модели ЛА, которые являются рекордными (напр. SR-71 «Блэкбёрд»), либо уникальными (напр. конвертопланы)

Военный авиапром является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей ВПК США, уровень и масштабы производства авиационной техники в ближайшей и среднесрочной перспективе будут практически полностью удовлетворять потребности национальных вооружённых сил. Развитию американской авиационной промышленности в значительной степени способствуют масштабные государственные заказы, что обусловлено первостепенным вниманием военно-политического руководства страны к производству военной авиатехники, традиционно, в рамках военной доктрины США (достижение превосходства в воздухе и «вбамбливание в каменный век»), обеспечивающей решение широкого спектра задач в ходе проведения различных по масштабу военных операций. 
По данным Института Бейкера (США), около 50 % всех государственных субсидий приходится на авиакосмическую отрасль, в результате в этой отрасли около 70 % общего объёма затрат на НИОКР (около 20 млрд долл. в год) идёт за счёт государственного финансирования.
Свою военную продукцию авиапромышленность США широко продает странам Европы и Азии и, таким образом, является крупнейшим арсеналом воюющих стран.

Удельный вес гражданского самолётостроения в США весьма высок, по сравнению с другими странами. Производятся крупнейшие в мире пассажирские самолёты (Боинг-747, Боинг-787).

История 
Великая депрессия разрушила авиарынок США. 
В 1930-х вооружение самолётов и пр. изготовляют в США около 25 фирм, среди которых выделяется American Armament Corp.
До войны Англия, Франция поглощали более 50 % всего авиационного экспорта США. 
Война значительно повысила удельный вес заказов этих стран в США на самолёты и моторы.

С 1985 года доля авиапрома США на мировом рынке продаж упала с 72 до 56 %, главной причиной этого стала конкуренция европейского консорциума Airbus. США готовы открыть свои границы для трансатлантических объединений, которые приведут к появлению игроков мирового масштаба и создадут возможности для приобретения американских компаний АКП иностранными фирмами.

Производители 
Авиакосмическая промышленность США сосредоточена в основном в Южной Калифорнии (с главными центрами Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Диего, Сан-Хосе). Зародившись в крупных масштабах в годы Второй мировой войны, когда Тихий океан оказался главным для США театром военных действий, военная промышленность разрослась здесь до крупных размеров и сложилась в разветвлённый многоотраслевой комплекс. В начале 70-х годов здесь концентрировалось около 40 % всех занятых в отрасли.

Свыше 2/3 всего производства авиационных двигателей, приборов, комплектующих узлов и деталей сосредоточено на Индустриальном Востоке США (основные центры — Цинциннати, Индианаполис, Хартфорд, Нью-Йорк, Бостон, Буффало). На Западе к числу крупных центров двигателестроения в авиакосмической промышленности относятся Сакраменто, Финикс, Лос-Анджелес.

 Боинг (The Boeing Company);  два основных производственных подразделения:
 Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция)
 Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника)
 Локхид (Lockheed Martin)
 Skunk works — неофициальное название отделения фирмы Локхид Мартин, которое занимается секретными разработками.
 Дуглас/Макдоннелл Дуглас  (в 1997 McDonnell Douglas и Boeing объединились в компанию Boeing Company — крупнейшую мировую аэрокосмическую корпорацию)
 Нортроп Грумман (Northrop Grumman Corporation) — корпорация, образованная в 1994 году в результате слияния компаний «Northrop Corporation» и «Grumman Corporation».
 Нортроп (Northrop Corporation) — авиастроительная компания, существовавшая с 1939 по 1994 год.
 Грумман (Grumman Aircraft Engineering Corporation, позднее Grumman Aerospace Corporation) — авиастроительная компания, существовавшая с 1929 по 1994 год.

 двигателестроение
 Пратт энд Уитни (Pratt & Whitney)

 авионика
  (также подразделение ) — часть Honeywell International — двигателестроение и авионика

Вертолётостроение 
 Sikorsky Aircraft
 Bell Helicopter
  «Пясецкий Геликоптер» 
  (ранее Boeing Helicopters, ранее Boeing Vertol), 
 Robinson Helicopter

см. также: :Категория:Вертолёты США

Производство 
США обладает широко развитой сетью авиазаводов, тесно связанных с большим количеством поставщиков. Число предприятий-смежников составляет более пятисот.

В США очень широко развита (30-е?) промышленность, изготовляющая оборудование и агрегаты для самолетов и моторов; насчитывается 510 крупных и мелких фирм, поставляющих свою продукцию авиации. К числу наиболее известных фирм принадлежат Sperry Gyroscope, Kollsman Instrument C°, Bendix Aviation Corp., Pioneer Instrument C° и пр.

Гражданское 
Удельный вес гражданского самолетостроения в США очень высок  по сравнению с другими странами (в 1938 г. выпуск гражданских самолетов  — 51 %

Широкофюзеляжные: см. Конкуренция между Airbus и Boeing

Бизнес-класс: Гольфстрим (г. Саванна, штат Джорджия)

Военное 

Список 100 крупнейших мировых компаний ВПК (2013)

 Продукция
Истребители четвёртого (F-14, F-15, F-16) и пятого (F-22, F-35) поколений.

Тяжёлые бомбардировщики (B-52) и военно-транспортные самолёты (C-130 и др.). Также бомбардировщики по стелс-технологии (F-117 Nighthawk, B-2 Spirit). Палубная авиация.

Единственный в мире серийно производимый конвертоплан V-22 Osprey.

См. также: Ганшип

См. также 
 Бюро аэронавтики
 Воздушный транспорт США

Ссылки 
 Кирюхин Д. Реструктуризация авиационной промышленности США  // Зарубежное военное обозрение №11, 2007, стр. 47-53
 С. Григорьев Авиационная промышленность США  // Зарубежное военное обозрение №11, 2012

Примечания 

Авиационная промышленность США
Промышленность США
Авиастроительные компании США